Dolina je označení více míst:
 údolí (ve více slovanských jazycích dolina znamená v překladu údolí)
 Dolina (Jihlava), část krajského města Jihlava
 Dolina (Kryštofovy Hamry), zaniklá osada zaniklého města Přísečnice, od roku 1974 část obce Kryštofovy Hamry v okrese Chomutov
 Dolina (Krajková), část obce Krajková v okrese Sokolov
 Dolina (Vilémov), část obce Vilémov v okrese Děčín
 Dolina pri Lendavi, vesnice ve Slovinsku v občině Lendava
 Dolina (přítok Bobřího potoka) – přítok Bobřího potoka v povodí Ploučnice

Název nesou i další subjekty:
 Ratiškovská Dolina, folklorní soubor slováckých písní a tanců
 Dolina, folklorní soubor písní a tanců ze Starého Města
 Dolina, slovenský film z roku 1973

Podobné názvy 
 Dolinka

Externí odkazy